H7 steht für:
 H7 (Slowenien), Schnellstraße in Slowenien
 Haval H7, ein chinesisches Sport Utility Vehicle
 Hongqi H7, eine chinesische Limousine
 Halogenglühlampe für Fahrzeuge, siehe Fahrzeugscheinwerfer#Lichtquellen und Lampensockel#Scheinwerferlampen für Kraftfahrzeuge
 die Arbeitsgemeinschaft der helfenden Jugendverbände in Deutschland
 Grundtoleranzgrad (als Qualitätsangabe) bei der Passung, siehe Toleranz (Technik)#Passungsangaben nach ISO

H7